

Населені пункти та їхні частини
 Лонки — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лонки — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лонки — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Лонки — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Лонки — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Лонки — частина міста Блоне в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Лонки — частина міста Гродзиськ-Мазовецький в Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Лонки — частина міста Дукля в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства
 Лонки — частина села Нове Добра в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонки — частина села Балджихув у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Лонки — частина села Залесяки в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Лонки — частина села Янчова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Скшинка в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Воля-Кроґулецька в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Забежув-Бохенський в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Любомеж у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Стара Весь у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Лужна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Железнікова-Мала в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Розтока в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Черніхув у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Будзинь у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Мисляховиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Лонки — частина села Ожехувка в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Пшедбуж у гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Вадовиці-Дольне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Садкі в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Ґліник-Заборовський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Залужжя (Залуж) у гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Лонки — частина села Тшепово в гміні Пшивідз Ґданського повіту Поморського воєводства
 Лонки — частина села Коцеж-Мощаніцький в гміні Ленкавиця Живецького повіту Сілезького воєводства
 Лонки — частина села Стикув у гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Лонки — частина села Слядкув-Дужи в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лонки — частина села Маслув-Другий в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лонки — частина села Постронна в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лонки — частина села Ґостомія в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Лонки — колонія в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Лонки — осада в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Лонки — лісова осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки